Orange Book steht für

 einen amerikanischen Standard für Computersicherheit, siehe Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)
 einen CD-Standard, der beschreibbare CDs definiert, siehe Rainbow Books
 die UN-Modellvorschriften für den Transport gefährlicher Güter, siehe Orange Book (Gefahrgut)
 ein Arzneimittelverzeichnis der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA)
 eine Entscheidung des BGH (Urt. v. 6. Mai 2009 – KZR 39/06) im Bereich des Patentrechts
 ein Buch über die OpenGL Shading Language